Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Гвинеи-Бисау (Западная Африка). В список включены регионально исчезнувшие виды.

Из 119 указанных в таблице видов, 3 находятся под угрозой исчезновения, 9 являются уязвимыми, 4 находятся в близком к уязвимому состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Гвинея-Бисау
Гвинея-Бисау